(497) Ива () — астероид главного пояса, который принадлежит к металлическому спектральному классу M. Он был открыт 4 ноября 1902 года американским астрономом Раймондом Дуганом в обсерватории Хайдельберг и назван в честь дочери первооткрывателя.

См. также 
 Список астероидов (401—500)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды диаметром от 40 до 100 км
Астероиды, названные в честь людей